

Noms communs 
Cor peut désigner :
 , en musique, le nom générique de plusieurs instruments de musique à vent ;
 cor, en médecine, une callosité douloureuse qui affecte le pied ;
 cor est un élément de la ramure des cervidés ;
 cor, un nom latin signifiant cœur, qui entre dans le nom de certaines maladies.

Noms propres

Patronyme 

 Jean-Bernard-Marie-Bertrand du Cor de Duprat de Damrémont (1879-1958), général de brigade français.

Prénom 
 Cor est un prénom néerlandais.

Astronomie 
 Cor Caroli est l'étoile la plus brillante de la constellation des Chiens de chasse.
 Alpha Hydrae, l'étoile la plus brillante de la constellation de l'Hydre, a été parfois nommée Cor Hydræ.
 Régulus, parfois nommée Cor Leonis est l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion.

Sigle 

COR, sigle composé des trois lettres C, O et R, peut faire référence à :
 Conseil OTAN-Russie ;
 Combined Operating Ratio (en français, ratio combiné des réassureurs, un terme utilisé par les réassureurs ;
 candidat officier de réserve, à l'époque du service militaire obligatoire en Belgique ;
 Conseil d'orientation des retraites, un organisme public français créé en 2000 pour accompagner les réformes des systèmes de retraite ;
 Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien, une structure intercommunale française, située dans le département du Rhône.
 Comité olympique de Russie, ou Russian Olympic Committee (ROC) en anglais, nom sous lequel les athlètes russes participent aux Jeux olympiques d'été de 2020.

Code 
COR ou cor est un code qui peut faire référence à :
 COR,  ;
 cor, le cornique, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Acronyme
Code IATA des aéroports
Code